Île Christmas peut désigner :
 l'île Christmas, un atoll des Kiribati situé dans l'océan Pacifique aussi appelé  en gilbertin ;
 l'île Christmas, une île et territoire d'Australie située dans l'océan Indien, au nord-ouest du reste du pays et au sud-ouest de l'Indonésie ;
 l'île Christmas, une île d'Australie située dans la Grande Baie australienne et faisant partie de l'État de Tasmanie ;
 l'île Little Christmas, une île d'Australie située dans l'océan Pacifique et faisant partie de l'État de Tasmanie ;
 l'île Christmas, une communauté du Canada en Nouvelle-Écosse.